Profeta Zacaries.
 Zacaries és el marit d'Elisabet, cosina de la Verge Maria, i pare de sant Joan Baptista.
 Zaccaria (Zacaries), important família feudal genovesa a l'Imperi Romà d'Orient.
 Zacaries Escolàstic, filòsof romà d'Orient
 Zacaries de Jerusalem, patriarca de Jerusalem.
 Zacaries d'Alexandria, patriarca d'Alexandria.
 Zacaries I, Papa i sant
 Zacaries de Laon bisbe de Crisòpolis (segle XII-XIII)
 Zacaries de Hierocesarea, bisbe de Hierocesarea, segle VIII
 Zacaries de Grönland, bisbe italià de Grönland (prop de Drontheim), del , nascut a Vicenza
 Joan Zacaries, agustí alemany (nascut a Erfurt i mort en aquesta ciutat el 1428) teòleg defensor de Joan Hus.
Vegeu també 
 Zaccaria